Gao Jun (* 25. Januar 1969 in Baoding, China) ist eine aus China stammende amerikanische Tischtennisspielerin. Viermal nahm sie an den Olympischen Spielen teil und holte dabei 1992 Silber im Doppel.

Werdegang 
Gao Jun wurde in China geboren. Mit fünf Jahren begann sie unter Anleitung eines Trainers mit dem Tischtennissport. Als 17-Jährige wurde sie in das Nationalteam Chinas aufgenommen. Trainiert wurde sie von Zhang Xielin, Zhang Li und Hui Jun. 1994 übersiedelte sie in die USA, spielte aber noch bis 1999 unter chinesischer Flagge. Später nahm sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an.

Seit 1989 nahm sie (bis 2012) an 15 Weltmeisterschaften teil. 1991 wurde sie im Doppel mit Chen Zihe Weltmeister, mit der chinesischen Mannschaft wurde sie Zweiter. Bei der nächsten WM 1993 holte sie auch im Teamwettbewerb den Titel. Viermal kam sie bis ins Halbfinale, 1989 im Doppel mit Liu Wei und im Mixed mit Chen Longcan sowie 1993 im Einzel und im Doppel mit Chen Zihe. 1992 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier gewann sie mit ihrer Doppelpartnerin Chen Zihe die Silbermedaille hinter den Chinesinnen Deng Yaping/Qiao Hong. Bei ihren Olympia-Teilnahmen unter der Flagge der USA – 2000, 2004 und 2008 – kam sie nicht mehr in die Nähe von Medaillenrängen.

Seit 1999 nimmt Gao Jun an den Nordamerikanischen Meisterschaften (North American Championship) teil, wo sie viele Titel im Einzel und im Doppel mit verschiedenen Partnerinnen gewann. Auch bei den PAN-American Games siegte sie 1999, 2003 und 2007 im Einzel, 2003 im Doppel mit Jasna Fazlić sowie 1999 und 2007 im Teamwettbewerb. Erfolge erzielte sie noch bei den ITTF Pro Tour, wo sie bei den Grand Finals im Doppel mit Shen Yanfei 2005 Erster und 2006 Zweiter wurde.

2009 wurde Gao Jun in die USATT Hall of Fame (amerikanischer Tischtennisverband) aufgenommen. Seit 2011 betreibt sie eine Tischtennisschule in El Monte (Kalifornien).

Aktivitäten in Europa 
Gao Jun spielte bis 2007 beim niederländischen Verein TTV Heerlen und wechselte dann in die deutsche Bundesliga zum TV Busenbach. Hier blieb sie eine Saison lang und kehrte dann nach Heerlen zurück.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 17. August 2012)
  (abgerufen am 17. August 2012)
  (abgerufen am 17. August 2012)
 Tim Boggan: Gao Jun - USATT Hall of Fame Inductee (2009) (engl.) (abgerufen am 29. November 2015)
 Tischtennisschule von Gao Jun (engl.) (abgerufen am 18. August 2012)

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (Vereinigte Staaten)
Olympiateilnehmer (China)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Vereinigte Staaten)
Weltmeister (Tischtennis)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Chinese
Geboren 1969
Frau